Список картин Эдварда Мунка (1899—1902) представляет собой полный перечень картин норвежского художника-символиста, гравёра и важного предшественника экспрессионизма в живописи в соответствующий период. Ему приписывают около 1789 картин, созданных в период с 1880 по 1943 год. Когда 23 января 1944 года художник умер, у него было 1006 его картин.

18 апреля 1940 года, сразу после того, как немцы оккупировали Норвегию, Мунк завещал свои картины муниципалитету Осло. Ныне все эти картины хранятся в музее Мунка в Осло. Другой крупной коллекцией картин Мунка обладает Норвежская национальная галерея в Осло, где среди прочих крупных картин хранится знаменитая версия «Крика» 1893 года, выполненная карандашом на картоне.

Описание 
Этот список основан на каталоге-резоне  2008 года, номера и названия на английском языке у каждой картины в этом списке идентичны номерам и названиям на английском языке, которые указаны в этом каталоге. Данный перечень является частью , разделённого на периоды для удобства восприятия и использования (в соответствии с делением на главы в биографии художника, написанной Атле Нэссом). Даются названия картин на русском, английском и норвежском языках.
 Woll —

Список картин

Комментарии

Примечания

Литература